Nancy Carroll (1903–1965) Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő
Nancy Carroll (1974) brit színésznő